Voici la liste des planètes mineures numérotées de 224001 à 225000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 224001 à 225000

224001-224100

224101-224200

224201-224300

224301-224400

224401-224500

224501-224600

224601-224700

224701-224800

224801-224900

224901-225000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000